Судан на летних Олимпийских играх 2012 был представлен в плавании и лёгкой атлетике.

Результаты соревнований

Плавание 

Спортсменов — 2

В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов —
Мужчины

2012
Судан